Mertasaari kan syfta på följande platser:

Finland 

1. Mertasaari (ö i Mellersta Finland, Jämsä, lat 61,79, long 25,46),  (14 ha)
2. Mertasaari (ö i Birkaland, Tammerfors),  (0 ha)
3. Mertasaari (ö i Mellersta Finland, Äänekoski, lat 62,65, long 25,68),  (7 ha)
4. Mertasaari (ö i Mellersta Finland, Äänekoski, lat 62,68, long 26,00),  (2 ha)
5. Mertasaari (ö i Mellersta Finland, Äänekoski, lat 62,86, long 26,04),  (6 ha)
6. Mertasaari (ö i Norra Österbotten), Oulunkaari, 
7. Mertasaari (ö i Södra Karelen, Imatra, lat 61,57, long 29,40),  (4 ha)
8. Mertasaari (ö i Norra Savolax, Norra Savolax),  (6 ha)
9. Mertasaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 62,17, long 28,90),  (1 ha)

Robotskapade Finlandförgreningar